Campionato Italiano Superturismo 1992 – szósta edycja serii wyścigowej Włoskich Mistrzostw Samochodów Turystycznych.

Tytuł mistrzowski zdobył Nicola Larini, kierowca Alfy Romeo 155 GTA. W słabszej klasie S2 najlepszy okazał się Fabrizio Giovanardi jeżdżący Peugeotem 405 Mi 16V.

Kalendarz

Wyniki i klasyfikacja

Przypisy

Bibliografia 
 

Italian Touring Car Competition
1992 w sportach motorowych
1992 we Włoszech